Велчев — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Велчева.
 Велчев, Дамян (1883—1954) — генерал-полковник, военный министр Болгарии (1944—1946).
 Велчев, Иван (1920—2005) — болгарский военный, коммунистический партизан 1940-х.
 Велчева, Мария (род. 1976) — болгарская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1999).
 См. также 
 Велчево — ряд населённых пунктов в Болгарии.